Марсії́-ан-Го, Марсії-ан-Ґо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 50 км на південь від Орлеана, 45 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 354 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 797,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Марсії-ан-Го на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марсії-ан-Го на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер